Xavier Grau (Barcelona, 1951 - Barcelona, 2020), pintor català
 Francesc Xavier Grau i Vidal (Lleida, 1958), catedràtic i investigador català